Esistono più comuni francesi con questo nome

Vézac – Cantal
Vézac – Dordogna